Komnénosz Mária magyar királyné (1144–1190), IV. István magyar király felesége és Komnénosz Izsák bizánci császári herceg lánya
Laszkarisz Mária magyar királyné (1206 körül–1270), IV. Béla magyar király felesége és I. Theodórosz Laszkarisz nikaiai (bizánci) császár lánya
Halicsi Mária magyar királyné (–1309 után), I. Károly (Róbert) magyar király első felesége és I. Leó halicsi fejedelem lánya
Piast Mária magyar királyné (1295 előtt–1318), I. Károly (Róbert) magyar király második felesége és  II. Kázmérnak, Beuten (Bytom) és Kosel (Koźle) hercegének a lánya
Habsburg Mária magyar királyné (1505–1558), II. Lajos magyar király felesége, valamint I. Fülöp kasztíliai király és II. (Őrült) Johanna kasztíliai királynő lánya
Habsburg Mária magyar királyné (1528–1603), I. Miksa magyar király felesége és V. Károly német-római császár lánya